Landtagswahlkreis Havelberg steht für folgende Wahlkreise in Sachsen-Anhalt:

 Landtagswahlkreis Havelberg-Osterburg
 Landtagswahlkreis Genthin – Havelberg